Milev 
 Boris Milev (1903-1983), communiste bulgare ;
 Emil Milev (né en 1964), tireur sportif bulgare ;
 Geo Milev (1885-1925), poète bulgare ;
 Ivan Milev Lalev, peintre et scénographie bulgare ;
 Krum Milev (1915-2000), footballeur bulgare.

Voir aussi 
 Mila